Antoni Grabowski (1857-1921) – ingegnere, scrittore ed esperantista polacco
 Brett Grabowski (1970) – ex sciatore alpino statunitense
 Gerd Günther Grabowski, meglio conosciuto come G.G. Anderson (1949) – cantante, compositore, paroliere e produttore discografico tedesco
 Heinrich Emanuel Grabowski o Henryk Grabowski (1792-1842) – botanico polacco naturalizzato tedesco
 Jim Grabowski (1944) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Jürgen Grabowski (1944-2022) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Mercedes Grabowski, nota con lo pseudonimo di August Ames (1994-2017) – attrice pornografica canadese
 Petra Grabowski (1952) – ex canoista tedesca